Якубовщина  — топоним:

Беларусь 
 Якубовщина — деревня, Яськовщинский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Якубовщина — деревня, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область